Cinque navi della Royal Navy sono state battezzate HMS Victory.
 Victory una 42 cannoni, originariamente battezzata Great Christopher, acquistata dalla Royal Navy nel 1569 e smantellata nel 1608.
 Victory (1620) – una 42 cannoni varata a Deptford. Venne ricostruita nel 1666 come vascello di seconda classe da 82 cannoni e smantellata nel 1691.
Victory (1737) – un vascello di prima classe da 100 cannoni. Naufragò nel 1744 sulle Casquets al largo di Alderney.
 Victory (1764) una goletta da 8 cannoni. Servì in Canada e venne bruciato nel 1768.
Victory (1765) – un vascello di prima classe da 104 cannoni. Servì nella guerra d'indipendenza americana, nelle guerre rivoluzionarie francesi e nelle guerre napoleoniche. Fu la nave ammiraglia di Augustus Keppel alla battaglia di Ouessant, di John Jervis alla battaglia di Capo San Vincenzo e di Horatio Nelson alla battaglia di Trafalgar. Servì come nave deposito dal 1824 in avanti e venne spostata in una carena secca a Portsmouth nel 1922 dove continuò ad essere l'ammiraglia del second Sea Lord e viene conservata come nave museo.